Melbourne je město v Austrálii, správní centrum státu Victoria.

další významy 
 Melbourne Park, sportovní areál
 Melbourne (závodní okruh), automobilové závodiště
 Melbourne Cup, koňský dostih
 HMAS Melbourne (R21), australská letadlová loď
 Mount Melbourne, sopka v Austrálii
 Melbourne Island, ostrov v Kanadě
 Melbourne (Florida), město v USA
 Melbourne (Derbyshire), město v Anglii
 William Lamb, 2. vikomt z Melbourne (1779–1848), bývalý britský premiér
 Arthur Melbourne-Cooper (1874–1961), anglický fotograf a filmař
 Melbourne Shuffle, moderní tanec